Termenul Azur se poate referi la:
 Azur (culoare)
 Azur (formație de muzică rock)
 Azur (formație de manele)
 regiunea franceză Coasta de Azur
 Provence-Alpi-Coasta de Azur
 Azur Timișoara, companie  producătoare de vopsele din România.